Krypton může být:
 krypton – chemický prvek
 Krypton (komiks) – fiktivní planeta z příběhů o Supermanovi
 Krypton (seriál) – americký televizní seriál z let 2018–2019
 Kh-31 (též AS-17 Krypton) – ruská střela vzduch–země
 Krypton (hudební skupina) – rumunská hudební skupina
 Krypton (Kentucky) – osada v Kentucky v USA